Вене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 23 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 437 осіб у працездатному віці (15-64 років) 323 були активні, 114 — неактивні (показник активності 73,9%, у 1999 році було 73,8%). З 323 активних працювало 305 осіб (177 чоловіків та 128 жінок), безробітних було 18 (6 чоловіків та 12 жінок). Серед 114 неактивних 33 особи були учнями чи студентами, 38 — пенсіонерами, 43 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 282 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 740,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн